Правительство Чешской Республики () — высший орган исполнительной власти Чешской Республики. Правовое положение правительства определено третьей главой конституции Чешской Республики, принятой 16 декабря 1992 года.

Правовое положение 
В соответствии с конституцией Чешской Республики, правительство является высшим органом исполнительной власти и состоит из председателя, заместителей председателя правительства и министров (статья 67). Правительство является ответственным перед Палатой депутатов парламента.

В соответствии со статьёй 68 конституции, члены правительства назначаются президентом республики, затем в течение тридцати дней правительство просит палату депутатов о выражении доверия. Палата депутатов либо выражает доверие вновь назначенному правительству, либо нет. В последнем случае президент назначает новый состав правительства, который вновь должен запросить вотум доверия у палаты депутатов. Если же палата депутатов второй раз подряд не выразит доверия правительству, президент назначает председателя правительства по предложению председателя палаты депутатов.

Правительство, в соответствии со статьёй 41 конституции, обладает правом законодательной инициативы, причём законопроекты о государственном бюджете и об исполнении государственного бюджета могут вноситься только правительством (статья 42 конституции). Принятые парламентом законы подписываются председателем палаты депутатов, президентом республики и председателем правительства (статья 51).

Полномочия правительства прекращаются в случае выражения недоверия палатой депутатов по письменному предложению не менее чем 50 депутатов (статья 72), либо в результате отставки правительства, которую принимает президент Республики (статья 73). Правительство обязано подать в отставку, если палата депутатов выразила ему недоверие, а также после выборов нижней палаты парламента.

Состав исполнительной власти определяется на основании Закона № 2/1969 Coll «О создании министерств и других центральных органов государственного управления Чешской республики» с последующими дополнениями. На 2013 год существуют 14 министерств и 11 других органов центрального государственного управления (например, Офис центрального правительства или Чешский офис статистики). Центральный аппарат государства также включает различные административные органы с полномочиями на национальном уровне, подчиняющиеся одному из министерств, которые не упоминаются в Законе (например, Чешская торговая инспекция или Центральный земельный офис). Этот же закон определяет сферу деятельности и ответственности министерств.

История 
Правительство Петра Нечаса, находившееся у власти с 13 июля 2010 года, является одиннадцатым составом правительства с момента вступления в действие конституции Чешской республики. Первые два состава правительства (1992—1996 и 1996—1998) были сформированы и возглавлялись Вацлавом Клаусом (коалиция ODS, KDU-ČSL, ODA), третьим было переходное правительство Йозефа Тошовски (2.01.—17.07.1998, KDU-ČSL, ODA, беспартийные).

Четвертое правительство было сформировано социал-демократами (ČSSD) и возглавлено Милошем Земаном (1998—2002). Пятый состав правительства (2002—2004) вновь стал коалиционным (ČSSD, KDU-ČSL, US-DEU) и было возглавлено Владимиром Шпидлой. Шестое правительство (Станислава Гросса, 2004—2005) и седьмое правительство (Иржи Пароубека, 2005—2006) также были сформированы коалицией партий ČSSD, KDU-ČSL и US-DEU.

Восьмой состав правительства («Первое правительство Тополанека») (2006—2007) был сформирован Гражданской демократической партией (ODS) при участии шестерых беспартийных министров. «Второе правительство Тополанека» (2007—2009) стало результатом коалиции партий ODS, KDU-ČSL и Партии зелёных.

Десятое правительство (Яна Фишера, 2009—2010) формально было беспартийным, однако фактически явилось результатом соглашения трёх партий — ODS, ČSSD и Партии зелёных. Однако возвращение социал-демократов в правительство было недолгим — следующее правительство (Петра Нечаса) было сформировано только право-центристскими партиями ODS, TOP 09, Общественные дела (VV) и LIDEM.

Правительство Петра Нечаса (2010—2013) 
Правительство Петра Нечаса было сформировано 10 июля 2010 года и работало до ухода Нечаса в отставку с поста премьер-министра 17 июня 2013 года.
По партийно-идеологическому составу правительство являлось правоцентристским.

Правительство Иржи Руснока (2013—2014) 
10 июля 2013 года был сформирован персональный состав правительства Иржи Руснока.
По партийному составу правительство Руснока формально является беспартийным, однако 5 членов правительства до недавнего времени (в том числе и сам Иржи Руснок) являлись членами Чешской социал-демократической партии.

На заседании Палаты депутатов Чехии 7 августа 2013 года правительству Иржи Руснока не удалось набрать предусмотренного конституцией большинства голосов членов палаты: против состава правительства Руснока проголосовало 100 депутатов (члены право-центристских партий ODS и TOP 09), за — 93 депутата (из левых партий KSČM и ČSSD, а также большинство право-центристской партии Дела общественные), 7 депутатов отсутствовали в заседании палаты. Иржи Руснок назвал результаты голосования «честным проигрышем» и пообещал, что он сам и члены его правительства уйдут в отставку 8 или 9 августа, перейдя в качество исполняющих обязанности до формирования нового состава. 9 августа Иржи Руснок объявил об отставке правительства. 13 августа Президент Чехии Милош Земан принял отставку правительства. Члены правительства и сам Руснок исполняли свои обязанности до формирования нового правительства после внеочередных выборов в Палату депутатов Парламента.

Правительство Богуслава Соботки (2014—2017) 
17 января 2014 года президент Милош Земан назначил председателем правительства Чехии Богуслава Соботку. 29 января 2014 года президент утвердил состав правительства Богуслава Соботки, ставший результатом левоцентристской коалиции партий ČSSD, ANO 2011 и KDU-ČSL.

Правительства Андрея Бабиша (2017—2021) 

13 декабря 2017 года президент Милош Земан утвердил состав правительства Чехии, председателем которого он ещё 6 декабря назначил лидера ANO 2011 Андрея Бабиша.

Кабинет не получил доверия парламента и первое правительство Андрея Бабиша отправилось в отставку. Президент Милош Земан снова доверил Андрею Бабишу сформировать кабинет. В июне 2018 года было составлено второе правительство Андрея Бабиша, в которое вошло ČSSD. Данное правительство получило доверие парламента благодаря соглашению с KSČM. В период с 2018 года до 2021 выглядело так:

Во время пандемии COVID-19 на посту министра здравоохранения сменилось пять министров. Министр Адам Войтех, который был министром с 13 декабря 2017 года, объявил 21 сентября 2020 года, что уходит в отставку. Его преемник Роман Примула был на посту министра здравоохранения недолго, уже 29 октября он был уволен, после того как в СМИ появились фотографии, на которых он выходит из ресторана, который, согласно правительственным ограничениям, должен был быть закрыт. Новым министром был назначен Ян Блатный, который находился в этой должности до 7 апреля 2021 года. Он был раскритикован президентом Милошем Земаном за то, что отказывался разрешать использование вакцин из России (Sputnik V) и Китая без одобрения EMA. Новым министром был назначен Петр Аренбергер, который пробыл в своей должности до 26 мая 2021 года. Поводом для его отставки, стал ряд скандалов, связанных с недвижимостью и ошибками в налоговых и имущественных декларациях. Новым министром был назначен бывший министр и депутат парламента Адам Войтех..

11 ноября 2021 правительство Чехии, возглавляемое председателем политического движения АНО ("Акция недовольных граждан") Андреем Бабишем, подало в отставку.

Правительство Петра Фиалы (2021— ) 

28 ноября 2021 года президент Милош Земан утвердил на должности нового премьер-министра председателя ODS Петра Фиалу и поручил ему сформировать правительство. 17 декабря 2021 года, президент утвердил новый состав правительства, в которое вошли представители ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 и Чешская пиратская партия.

Примечания

Ссылки 
 Конституция Чешской Республики 
 Ústava České republiky 

Государственное устройство Чехии
Политика Чехии
Правительства по странам